Unternehmen im CDAX (Regulierter Markt, bestehend aus General Standard und Prime Standard):

Weblinks 
 Indexdaten der Deutschen Börse → Zusammensetzung und Kennzahlen → Datum → Composition CDAX (Microsoft-Excel-Format)
 CDAX-Kursliste auf ariva.de

Börsenhandel
Deutscher Finanzmarkt
CDAX
!Liste